Ашворт, Эшуорт ():

Фамилия 
  (1864—1938) — английский регбист.
  (род. 1960) — британский биолог.
  (1939—1995) — английский футболист.
  (род. 1969) — британский учёный.
  (род. 1942) — английский футболист.
  — телеведущая.
  (род. 1946) — английский актёр.
 Ашворт, Джеймс (1989—2012) — британский военный деятель.
  (род. 1982) — английский писатель.
  (род. 1942) — американский легкоатлет.
 Эшуорт, Джерри (род. 1942) — американский легкоатлет.
  (род. 1987) — британская актриса.
  (1918—1990) — ирландский футболист.
  (род. 1947) — канадский дирижёр.
 Эшуорт, Джинн (1938—2018) — американская конькобежка.
  (1943—2002) — английский футболист.
  (род. 1902) — английский футболист.
 
  (род. 1931) — американский музыкант.
 Эшуорт, Дэвид (1868—1947) — английский футбольный судья и тренер.
  (род. 1971) — английский футболист.
  (1722—1775) — английский учёный.
  (род. 1975) — американский актёр.
  (род. 1986) — британская актриса.
  (род. 1989) — английский футболист.
  (1925—1978) — британский военный деятель.
  (?) — британский фотограф.
 Эшуорт, Пол (род. 1969) — английский футбольный тренер и функционер.
  (род. 1982) — английский мотогонщик.
  (род. 1947) — английский политик.
  (род. 1974) — австралийская певица и музыкант.
  (1877—1925) — английский футболист.
  (род. 1977) — американский футболист.
  (1864—1935) — австралийский футболист.
  (род. 1953) — английский футболист.
  (род. 1927) — канадский хоккеист.
  (род. 1907) — английский регбист.
  (1912—2005) — американский военный деятель.
  (1973—2005) — американский убийца.
  (ум. 1832) — английский военный деятель.
  (род. 1955) — американский продюсер.
  (род. 1947) — английский криминолог.
  (1928—2009) — американский музыкант и певец.

Прочее 
  — персонажи британского телесериала «Холлиокс».
  — закон Республики Техас о статусе чернокожих американцев.
  — американская текстильная компания.
  — больница в Мерсисайде, Англия.
  — водохранилище в Большом Манчестере, Англия.
  — биологический вид моли.
  — учебное заведение в Джорджии, США.
  — памятник национального значения в Массачусетсе, США.
  — американская текстильная компания.
  — гора на Земле Виктории, Антарктида.
  — ледник в Антарктиде.
  — памятник национального значения в Индиане, США.
  — программа по усовершенствованию железнодорожного сообщения Мельбурна, Австралия.